Figlia maggiore di Boleslao III di Polonia (Bolesław III Krzywousty) e Salomea di Berg, nel 1127 si sposò con il principe danese Magnus Nilsson, futuro re del Västergötland. Dopo la morte di Magnus nel 1134, Rikissa tornò in Polonia. In seguito si sposò con Volodar Glebovich, principe di Minsk e Hrodno. Il suo terzo matrimonio fu con il re Sverker I di Svezia.

Biografia 

Piast
Coniugi dei re di Danimarca
Coniugi dei re di Svezia